

Кларендон — місто, штат Арканзас
 Кларендон — місто, штат Нью-Йорк
 Кларендон — місто, штат Пенсільванія
 Кларендон — місто, штат Техас
 Кларендон — місто, штат Вермонт